Enquête (onderzoek), een manier van onderzoeken of peilen;
Enquête (civiel recht), een getuigenverhoor in het burgerlijk recht;
Recht van enquête, een onderzoek van de volksvertegenwoordiging
Parlementaire enquête in Nederland, een enquête op basis van dit recht door de Tweede Kamer.